Bhosale ist der Familienname folgender Personen:

 Babasaheb Bhosale (1921–2007), indischer Politiker
 Rutuja Bhosale (* 1996), indische Tennisspielerin